Kayacık (Kulp), een dorp in het Turkse district Kulp
 Kayacık (Yapraklı), een dorp in het Turkse district Yapraklı